Марина Тарасова:
 Тарасова, Марина Александровна (род. 1960) — виолончелистка, заслуженная артистка России.
 Тарасова, Марина Борисовна (род. 1939) — советская и российская поэтесса, переводчик, прозаик.